Take This to Your Grave — дебютный студийный альбом американской рок-группы Fall Out Boy, вышедший 6 мая 2003 года.

Об альбоме 
Take This to Your Grave записан в Мэдисон (Висконсин), Висконсин. Fall Out Boy записали дебютный альбом не на одном из известных лейблов, а подписали контракт с малоизвестным лейблом Fueled By Ramen. Чикагская четвёрка играет поп-панк, что-то среднее между Midtown и ранними Saves the Day, с запоминающимися гитарными риффами.

Список композиций 
 Tell That Mick He Just Made My List Of Things To Do Today
 Dead On Arrival
 Grand Theft Autumn / Where is Your Boy
 Saturday
 Homesick At Space Camp
 Sending Postcards from A Plane Crash (Wish You Were Here)
 Chicago Is So Two Years Ago
 The Pros And Cons of Breathing
 Grenade Jumper
 Calm Before The Storm
 Reinventing the Wheel to Run Myself Over
 The Patron Saint Of Liars And Fakes
 Roxanne (cover of The Police) — бонус
 Grand Theft Autumn / Where Is Your Boy (Millennium Version) — бонус

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы Fall Out Boy
Альбомы 2003 года
Альбомы поп-панка
Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы Fueled by Ramen
Эмо-альбомы США